Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 449 dans le monde.

 Route fédérale 449 en Allemagne
 RS-449 au Brésil
 Route nationale 449 en France
 Route départementale 449 dans l'Essonne, France
 Route régionale 449 en Slovénie